Белорецкая компьютерная школа (БКШ) — средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики, физики, информатики и английского языка.

История 
В конце 80х годов успешный многолетний эксперимент Хазанкина Романа Григорьевича по физико-математическим классам в средней школе № 14 г. Белорецка потребовал дальнейшего развития. 

Таким образом в 1990м году на базе Белорецкого учебно-производственного комбината открылась Белорецкая компьютерная школа.

В 1990м году прошел первый набор в школу на конкурсной основе.

Обучение математике ведется по методу обучения : Вертикальная педагогика.

Школа входит в состав “Уральского регионального экспериментального  учебно-научного комплекса” (УРЭК).

В 1990-92 году УРЭК построил и ввел в действие комфортабельное пятиэтажное общежитие-гостиницу, что позволило проводить обучение иногородних учащихся в режиме интерната и проводить специализированные летние и зимние школы.

В школе издавалась газета "БуКаШка" о жизни школы.

В 2010 году выпускники школы организовали "Благотворительный фонд имени заслуженного учителя РФ Хазанкина Р.Г" с целью сохранения интеллектуального потенциала учителей и учеников школы.

Качество преподавания, награды, отличия 
Учащиеся школы неоднократно побеждали и занимали призовые места в городских, республиканских и всероссийских олимпиадах по математике, физике и информатике.
Школа является одним из лидеров школьного образования.
Выпускники школы поступают в лучшие университеты России.
Несколько сотен учеников являются призерами олимпиад различного уровня.

В 1993 году школа вошла в десятку лучших школ в математическом направлении среди школ на территории СНГ по версии Американского математического общества.

В 1994 году  Министерство образования РФ признало школу как одну из сильнейших в России в гуманитарном отношении.

В 2006 году Хазанкин Р. Г. (научно-методический руководитель БКШ) и Хазанкин В.Г. (ректор УРЭК) удостоены премии Правительства РФ в области образования за разработку «Белорецкая компьютерная школа - центр интеллектуального развития школьников» 

В школе проходили летние конференции международного турнира городов.

Успехи в олимпиадах

2007 год 
IV Международная естественнонаучная олимпиада школьников (International Junior Science Olimpiad - IJSO). Лисицкий Дмитрий Вадимович - в составе  завоевал серебряную медаль в г. Тайбэй (Республика Китай). Сборная России заняла первое место. 

Достижения учащихся НОУ "СИГМА" и Белорецкой компьютерной школы

Примечания

Ссылки 
Благотворительный фонд имени заслуженного учителя РФ Хазанкина Р.Г 
Уральский региональный экспериментальный учебно-научный комплекс 
Международный телекоммуникационный образовательный проект "ЭКО - НЕВИДАЛЬ"
Белорецк конца 90-х:альбом о Белорецке, выпущенный к 235-летнему юбилею 

Белорецк
Средние учебные заведения Башкортостана
1989 год в Башкортостане
Появились в 1989 году в России